Luca Pellegrini (1963–) olasz labdarúgó, olimpikon
Luca Pellegrini (1964–) olasz úszó, olimpikon
Luca Pellegrini (1999–) olasz labdarúgó